Rauschken ist ein deutscher Ortsname:
 Rauschken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Rusek Wielki im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rauschken, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ruszkowo (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen